Étalle ist der Name mehrerer geografischer Objekte im frankophonen Raum:

 Étalle (Ardennes), eine französische Gemeinde im Département Ardennes
 Étalle (Belgien), eine belgische Gemeinde in der Provinz Luxemburg